Poguntke ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Poguntke (* 1945), deutscher Mathematiker
 Martin Poguntke (* 1962), deutscher Poolbillardspieler
 Thomas Poguntke (* 1959), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer